Stanisław Urban (1899–1940) – podporucznik piechoty rezerwy Wojska Polskiego, członek POW, odznaczony Medalem Niepodległości, ofiara zbrodni katyńskiej
 Stanisław Urban (ur. 1907) – wioślarz, medalista olimpijski
 Stanisław Urban (1943-2017) – profesor ekonomii, specjalista ekonomiki rolnictwa
 Stanisław Urban (ur. 1976) – hokeista na lodzie

Przypisy